Задача планирования для поточной линии ( или ) — комбинаторная задача теории расписаний.

Определение 
Даны  требований и  машин для их обработки. Заданы следующие ограничения:
 все требования должны пройти обработку последовательно на всех машинах с 1-й до -ой;
 любая машина в каждый момент времени может обрабатывать только одно требование.
 не допускаются прерывания при обслуживании требований и, следовательно, решение определяется некоторой перестановкой требований.

Задано время обслуживания каждого требования на каждой машине матрицей . Элемент матрицы  — время обслуживания требования  на машине .

Обычно рассматривают следующие целевые функции:
 , время окончания обслуживания последнего требования на -ой машине или общее время обслуживания;
 , сумму времен окончания обслуживания требований на машине .

Алгоритмы минимизации

Алгоритм для двух машин 
Для решения задачи на двух машинах найден полиномиальный по времени алгоритм Джонсона: требования разделяются на два множества  и , далее:
 требования  упорядочиваются по неубыванию ,
 требования  упорядочиваются по невозрастанию ,
 оптимальная последовательность является конкатенацией упорядоченных таким образом  и .

Алгоритм имеет временную сложность , поскольку использует алгоритм сортировки.

Алгоритмы для трёх и более машин 
В случае более двух машин эта задача является NP-трудной, но разработано множество эвристических полиномиальных по времени приближённых алгоритмов.

Эвристика NEH 
Одним из наиболее известных алгоритмов является эвристика Наваза, Энскора и Хама (Nawaz, Enscore, Ham):
 требования упорядочиваются по  и нумерюутся в соответствии с этим порядком,
 определяется порядок обслуживания двух первых требований так, чтобы минимизировать время их обслуживания,
 для  до :
 помещается требование  на позицию , которая минимизирует общее время обслуживания первых  требований
 (конец цикла)

Эвристика Кэмпбелла, Дудека и Смита 
Известна также эвристика Кэмпбелла, Дудека и Смита (Campbell, Dudek, Smith), в которой задача для  машин последовательно сводится к  задаче для 2 машин и каждая из них решается алгоритмом Джонсона.

Примечания 

Алгоритмы
Решение задач